Störung steht für:

 körperliche Funktionsstörung beim Menschen, siehe Dysfunktion
 psychische Störung, erhebliche Abweichung im Erleben oder Verhalten
 Entwicklungsstörung bei Menschen – mehrere

Verwaltung und Recht:
 Ruhestörung, belästigende Immission von Schall
 Ordnungsstörung, in Österreich die Störung der öffentlichen Ordnung
 Betriebsstörung, unerwartet eintretende Ereignisse
 Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes einer technischen Anlage der chemischen Industrie oder eines Kernkraftwerkes, siehe Störfall
 Eigentumsstörung, Sachenrecht 
 Störung der Geschäftsgrundlage, vertragswesentliche nachträgliche Veränderung, siehe Geschäftsgrundlage
 Störung des Unterrichts, siehe Unterrichtsstörungen in der Schule
 Störung der Totenruhe, Leichenschändung

Naturwissenschaften:
 in der Physik Einflüsse von außerhalb eines Modells, siehe Störungstheorie
 in der Astronomie eine Abweichung von der Keplerbahn, siehe Bahnstörung
 Tiefdruckgebiet, Teil der Erdatmosphäre mit niedrigerem Luftdruck gegenüber dessen großräumiger Umgebung
 elektromagnetische Störung, Beeinflussung der Funktion eines Systems durch elektromagnetische Felder
 in der analytischen Chemie ein Einfluss, der einen Nachweis verfälscht, siehe Interferenz (Analytik)
 Störung (Geologie), tektonisch bedingte Modifikation des Gesteinsverbandes (Störung im weiteren Sinn)
 tektonisch bedingter Versatz von Gesteinspartien an einer Trennfläche (Störung im engeren Sinn), siehe Verwerfung (Geologie)
 Störung (Ökologie), Ereignis, das Parameter in Ökosystemen verändert
 Störung (Archäologie), nachträgliche Veränderung von Grabanlagen

Siehe auch:

 Störgröße – Belästigung (Begriffsklärungen)